Зербо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зербо, Жан (род. 1943) — первый малийский кардинал.
 Зербо, Сайе (1932—2013) — государственный и военный деятель Верхней Вольты.